Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Siemiradzki - polski krajoznawca i działacz turystyki górskiej PTTK 
 Aleksandr Siemiradzki – radziecki wojskowy
 Franciszek Siemiradzki – inżynier mechanik, dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bydgoszczy
 Henryk Siemiradzki – polski malarz
 Hipolit Siemiradzki – generał major armii rosyjskiej, ziemianin polski
 Józef Siemiradzki – polski geolog i podróżnik, profesor paleontologii Uniwersytetu Lwowskiego
 Tomasz Siemiradzki – polski historyk emigracyjny, działacz polonijny